Фелинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фелинг, Герман (1811—1885) — немецкий химик-органик, создатель реактива Фелинга.
 Фелинг, Фердинанд (1875—1945) — немецкий историк.

См. также 
 Реактив Фелинга — химический реактив, служащий для количественного определения виноградного сахара.